Playing the Angel — одиннадцатый студийный альбом британской группы Depeche Mode. Альбом был записан в нескольких студиях звукозаписи в период с января по июль 2005 года и был выпущен 13 октября того же года на лейбле Mute Records в Великобритании, а в США на лейблах Sire и Reprise Records. В поддержку альбома группа отправилась в концертное турне .

Об альбоме 
Это первый альбом группы, на котором среди авторов упоминается Дэвид Гаан — тексты к трём композициям («I Want It All», «Suffer Well» и «Nothing’s Impossible») были написаны основным вокалистом группы.

Название взято из текста песни «The Darkest Star». Это четвёртый альбом Depeche Mode, название которого взято из текста песни. Предыдущими были Construction Time Again, Some Great Reward и Black Celebration.

Звук альбома гораздо жёстче, чем на его предшественнике Exciter. При записи альбома коллектив интенсивно использовал аналоговые синтезаторы, которые были выведены на первый план, потеснив цифровые на второй.

В середине июля 2005 года незавершенный клип на песню «Precious» был выложен в интернет. Предполагается, что утечка произошла через сайт производственной бригады, которая помогала группе в создании видео.

Во время студийных сессий была записана песня «Martyr», которая рассматривалась группой, как первый сингл с Playing the Angel. Но программист альбома Дейв МакКрэкен сказал, что песня не вписывалась в альбом из-за поп-звучания в сравнении с другими треками альбома. Позднее эта композиция вышла в качестве нового сингла к сборнику лучших хитов The Best Of, Volume 1.

В поддержку альбома группа в 2005—2006 годах провела турне под названием «Touring the Angel», посетив, в том числе, Москву и Санкт-Петербург.

Альбом вышел в обычном CD-варианте, а также в ограниченном SACD/DVD-издании, которое включало альбом на гибридном многоканальном SACD в качестве основного диска, и бонусный DVD с эксклюзивным студийным исполнением песни «Clean» (с альбома Violator), фотогалереей, документальным фильмом о создании альбома и 5.1-канальным вариантом альбома для прослушивания на обычном DVD-проигрывателе. UMD-версия для PlayStation Portable содержала небольшой фильм о процессе создания альбома, видеоклип на песню «Precious», эксклюзивную версию песни «Clean» и фотогалерею.

iTunes-издание имеет несколько бонусов, в том числе вариант песни «Waiting for the Night» и видеоклип на песню «Precious». Люди, предварительно заказавшие альбом на iTunes и Ticketmaster, участвовали в розыгрыше билетов на концерты группы в рамках мирового турне «Touring the Angel».

Обложка 
На обложке альбома изображено маленькое создание по имени Табби Гот () (так называют его участники группы) или Мистер Фезерс () — в переводе «Господин Перья» (так называют его фанаты). Дизайном обложки занимался Антон Корбайн.

Отзывы критиков 

Со стороны критиков Playing the Angel получил в основном положительные отзывы. E! Online и Entertainment Weekly высоко оценили альбом. Сайт инди-музыки Pitchfork также положительно оценил альбом Playing the Angel, но отметил отсутствие существенной новизны в звучании. Тем не менее были некоторые негативные отзывы. Так например, журнал Rolling Stone дал работе лишь 2,5 бала из 5. Это даже ниже, чем получил Exciter, весьма холодно встреченный критикой.

Playing the Angel занял 20 место среди лучших альбомов 2005 года по версии E! Online и 68 место среди лучших 97 альбомов 2005 года по версии «Woxy 97.7».

Альбом был радостно встречен фанатами, так как, по мнению многих, Depeche Mode вернулись к присущему им стилю. Однако альбом является весьма новаторским. С другой стороны, многие поклонники оказались разочарованными новым сочетанием мягкого звучания группы с резкими звуками. Также фанаты группы раскритиковали CD-издание за постепенное увеличение громкости, которое портило качество звучания.

Коммерческий успех 
В Великобритании альбом дебютировал на 6 месте, а в США на 7 месте в Billboard 200, оставаясь шестнадцать недель в чарте с проданным тиражом  экземпляров за первую неделю. По данным на ноябрь 2007 года альбом был продан в  экземпляров в США. По данным EMI, на январь 2007 года альбом был продан тиражом в 1,6 млн экземпляров по всему миру (кроме США и Канады).
К апрелю 2007 года в Германии, альбом был продан  тиражом, став дважды платиновым. В Великобритании за  экземпляров Playing the Angel получил золотой статус. Также альбом стал золотым в Канаде за  проданных там дисков. Общее число официальных продаж составило  экземпляров.

Список композиций 

 Бонусный DVD-диск также включает в себя фотогалерею. UMD-релиз альбома содержит тот же материал, что и бонусный DVD, за исключением альбома в формате 5.1 и стерео.

Участники записи 
 Depeche Mode:
 Дэвид Гаан — вокал, бэк-вокал в «Macro», слова
 Мартин Гор — гитара, бас-гитара в «Suffer Well», клавишные, слайд-гитара в «The Darkest Star», бэк-вокал, основной вокал в «Macro» и «Damaged People».
 Эндрю Флетчер — клавишные, бас-гитара
 Приглашённые музыканты:
 Бен Хиллер — продюсер, сведение, инженер
 Стив Фицморис — сведение
 Дэйв Мак-Крэкен — клавишные, программирование, пианино в «The Darkest Star»
 Ричард Моррис — программирование, инженер
 Кристиан Айгнер — программирование в «Suffer Well», «I Want It All» и «Nothing’s Impossible», музыка/слова.
 Эндрю Филлпотт — программирование в «Suffer Well», «I Want It All» и «Nothing’s Impossible», музыка/слова.

Позиции в хит-парадах 

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

См. также 
 Список альбомов электронной музыки № 1 2005 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Ранние обзоры альбома
 Тексты песен с переводом
 Русские переводы песен альбома

Альбомы 2005 года
2005 10 17
Альбомы Mute Records
Альбомы Sire Records
Альбомы электронной музыки
Альбомы альтернативного рока
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Reprise Records